Натуральне число 660
 660 рік до нашої ери
 660 рік нашої ери